Соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 34 спортсмена.

Для всех призёров олимпийская медаль стала первой в их карьере. Олимпийский чемпион игр 1996 года в Атланте японец Кэндзо Накамура выбыл на стадии четвертьфинала.

Самым коротким боем турнира стал поединок за бронзовую медуаль между спортсменом из Латвии Всеволодом Зелёным и корейцем Чхой Ён Син. Он длился 53 секунды.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр
 Официальный Олимпийский отчёт